Патри́кий — парусный фрегат Российского императорского флота. Относился к рангу 44-пушечных фрегатов тип «Спешный». Заложен 30 января 1814 года на Соломбальской верфи. Постройкой руководил известный корабельный мастер A. M. Курочкин. Спущен на воду 21 июня 1816 года. Вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение — около 1950 т;
 Длина — 48,6 м;
 Ширина — 12,7 м;
 Осадка — 3,9 м;
 Арт. вооружение — 44 орудия (24-фунт.)

Служба 
 В сентябре 1816 года с отрядом пришел из Архангельска в Кронштадт.
 Летом 1817 года находился в практическом плавании в Балтийском море.
 Осенью 1817 года в составе эскадры контр-адмирала А. В. Моллера вышел из Ревеля в Испанию и прибыл в Кадис.
 В 1818 году продан испанскому правительству, а экипаж на транспортах вернулся в Россию.

Командиры 
 С. В. Завязкин (1816);
 Ф. В. Кандлер (до июня 1817);
 И. С. Тулубьев (с июня 1817 по 1818).

См. также 
 Список русских парусных фрегатов
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством